44-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 14 по 18 февраля 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу, второй раз в карьере, одержал польский велогонщик Михал Квятковски из .

Участники 
Участниками гонки стали 25 команд: 13 команд категории UCI WorldTeam, 3 проконтинентальных и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 200 гонщиков. До финиша доехали 146 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 773,4 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2018 году
Февраль 2018 года